Sartorelli – cognome italiano
 Francesco Sartorelli – pittore italiano
 Sergio Sartorelli – ingegnere e designer italiano